Олушеобразные  — отряд новонёбных птиц, признанный Международным союзом орнитологов. После недавних свидетельств того, что пеликанообразные в традиционном понимании являются полифилетической группой, их было предложено разделить так, чтобы отразить реальные эволюционные взаимоотношения таксонов.

Классификация 
Кладограмма, показывающая филогенетические связи внутри отряда, основана на работе Gibb G. C. и коллег (2013):

Международный союз орнитологов включают в отряд следующие семейства и роды:
 Семейство  (4 вида)
 Род 
 Семейство  (5 видов)
 Род 
 Семейство  (42 вида)
 Род 
 Род 
 Род 
 Семейство  (10 видов)
 Род 
 Род 
 Род

Примечания 

 
Отряды птиц